

Patronyme

 Haruo Tomiyama, (1935-), (photographe japonais)
 Shogo Tomiyama, (1952-), (producteur japonais)

Homonymie
Homonymie de patronyme